Sozialtherapie bezeichnet:
 Soziotherapie, ambulante Betreuung psychiatrischer Patienten
 Sozialtherapie als Sonderform des Strafvollzugs; siehe Sozialtherapeutische Anstalt
 Maßnahmen aus dem Bereich der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie nach SGB IX